Speed Buggy steht für: 

 Speed Buggy (Automarke), brasilianische Automarke
 Speed Buggy (Zeichentrickserie), US-amerikanische Zeichentrickserie (1973)